Preusmjeri Nacrt:Xuntian